Rhomaleopakhus turpanensis es la única especie conocida del género extinto Rhomaleopakhus (que significa "antebrazo fuerte") de dinosaurio saurópodo mamenquisáurido, que vivió a finales del período Jurásico, hace 145 millones de años durante el Titoniense, en lo que es hoy Asia. Fue encontrado en la Formación Kalaza del Jurásico Superior de China.

Descripción 
Upchurch et al. notaron que la robustez de la extremidad anterior, que dio nombre al taxón, evolucionó de manera convergente en lo que se denominan "Corazón de los taxones mamenquisáuridos" (CMT) en titanosaurios y ceratópsidos. Creen que esto se correlaciona con una orientación más flexionada del antebrazo, un papel mejorado del antebrazo en la alimentación y un cambio más anterior en el centro de masa. Es posible que los CMT y los titanosaurios se especializaran en una estrategia de alimentación que implicara una locomoción eficiente entre fuentes de alimentos esparcidas.

Descubrimiento e investigación 
El holotipo IVPP-V11121-1, fue encontrado por una expedición Chunichi Shinibun chino-japonesa cerca de Qiketai en Shanshan, provincia de Sinkiang en 1993, junto con el holotipo de Hudiesaurus, y es una extremidad anterior parcialmente completa que consiste en un húmero, cúbito, radio, un carpo, y unas manus parcialmente completas que fue asignada originalmente al mamenquisáurido Hudiesaurus. Paul Upchurch en 2004 rechazó la identidad debido a la falta de material superpuesto. Sin embargo, en una revaluación de 2021 del último género, la extremidad anterior se separó de su hipodigma y se denominó holotipo de un nuevo género y especie, Rhomaleopakhus turpanensis; el nombre específico se refiere a la Depresión de Turfán donde se recolectó el espécimen.

Clasificación 
Upchurch et al. utilizaron el análisis filogenético de Moore et al. en 2020 para determinar las relaciones de Rhomaleopakhus. Descubrieron que era una hermana mamenquisáurida de Chuanjiesaurus, en un clado que también incluye a Analong.

Filogenia

Referencias 

Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Jurásico Superior
Sauropoda